Алексій I (1877–1970) — патріарх Московський і всієї Русі
 Алексій II (1929–2008) — патріарх Московський і всієї Русі, предстоятель Російської Православної Церкви (РПЦ)
 Алексій (Кузнецов) (1875–1938) — архієпископ Сарапульський
 Алексій Комненій (1048–1118) — візантійський імператор у 1081—1118 роках. Засновник династії Комнінів
 Олексій (Муляр) — архієрей РПЦ МП
 Алексій (в миру Олександр Дмитрович Ґотовцев; 1891—1936) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Рильський, вікарій Курської єпархії.